Sebastiano Caira, né le 2 mai 1977 à Etterbeek (Bruxelles), est un homme d'affaires italien.

Fils de Franco Caira (1943-1996) fondateur du Groupe Caira.

Biographie 
Premier fils de Patricia Masoin et de l'homme d'affaires italien Franco Caira, Sebastiano Caira naît à Etterbeek le 2 mai 1977.

Son frère cadet est Silvano Caira.

Après avoir suivi une scolarité classique, il suit durant six mois son premier stage en tant qu'ouvrier au sein de l'entreprise familiale, pour ensuite faire un second en tant que commercial.

Fin 1996, au décès de son père il prend la présidence du Groupe Caira. Début 1997, il négocie l'importation et la distribution de la marque MORGAN Homme en Belgique.

Quelques années plus tard, il négocie l'importation et la distribution de la marque Eden Park et ouvre la première boutique monomarque à Bruxelles.

En 2011, il fonde la marque Glass+Glam, qui commercialise des lunettes de soleil et remportera un Red Dot Design Award avec le Mod. 52.

En 2015, il fonde le club de football A.S. Woluwe.

En 2017, il co-fonde Officina Caira, un atelier de restauration d'anciennes Formule Un.

Vie privée 
Il est marié à Gentiane Bouty avec qui il a deux enfants, Giulia et Guccio.

Notes et références 

Naissance à Etterbeek
Personnalité italienne du monde des affaires du XXIe siècle
Personnalité liée au secteur de l'automobile
Homme d'affaires italien
Naissance en mai 1977